Бабочка — представительница отряда насекомых Чешуекрылые, также может означать:

В культуре и искусстве 
 «Бабочки» — фортепианная сюита Роберта Шумана (1831).
 «» — серия картин Винсента Ван Гога, созданная в 1889—1890 годах.
 «Бабочка» — липограмматическое стихотворение Гавриила Державина; Бальмонта, Афанасия Афанасьевича Фета.

СМИ 
 «Бабочка» — русская газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1829—1831 году.
 «Бабочка» — журнал 1930-х годов.

Театр 
 «Бабочка» — балет Марии Тальони на музыку Жака Оффенбаха по либретто Анри де Сен-Жоржа (Опера Ле Пелетье, Париж, 1860).
 «Бабочка, роза и фиалка» — балет Мариуса Петипы для Марии Суровщиковой на музыку принца Ольденбургского (1857).
 «Бабочки» — балет Михаила Фокина на музыку Роберта Шумана, оформление Петра Ламбина и Льва Бакста (Санкт-Петербург, 1912).

Кинематограф 
 «Бабочка» — фильм-мелодрама Януша Насфетера (Польша, 1972).
 «Бабочка» — короткометражный фильм по сценарию Резо Габриадзе («Грузия-фильм», 1977).
 «» — художественный фильм Филиппа Муила с Мишелем Серро в главной роли (Франция, 2002).
 «Бабочка» — художественный фильм Май Ваньсинь (Мак Юньянь) по роману Сюэ Чэнь «Знак бабочки» (Гонконг, 2004).
 «Пёстрая бабочка» — мультипликационный фильм Шадимана Чавчавадзе («Грузия-фильм», 1981).
 «Бабочки» — детектив Андрея Малюкова (СССР-Польша, 1991).
 «» — фильм в жанре «уся» (Гонконг, 1993).
 «Стальная бабочка» — российская детективная драма режиссёра Рената Давлетьярова.
 «» — драматический фильм Присциллы Кэмерон (Австралия, 2017).

 Документальный фильм
 «» — документальный фильм Эстер Брымовой (США, 2009).

В науке

Астрономия 
 Бабочка — рассеянное звёздное скопление в созвездии Скорпион.
 Туманность Бабочка (NGC 6302) — биполярная планетарная туманность в созвездии Скорпион, открытая в 1880 году.

Биология 
 Бабочка — декоративная порода аквариумных золотых рыбок.
 Рыба-бабочка (Щетинозубые, ) — семейство рыб из отряда окунеобразных.
 Бабочка — меховая порода кроликов.

Математика 
 Бабочка — элементарная диаграмма в алгоритме быстрого преобразования Фурье.
 Бабочка Хофштадтера — фрактальная структура, открытая Дугласом Хофштадтером (описана в 1976 году).
 Теорема о бабочке — классическая теорема планиметрии предположительно авторства Уильяма Джорджа Горнера (1815).
 Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем.

В спорте 
 «Бабочка» — прыжок в фигурном катании.
 «Бабочка» — способ постановки парусов при попутном ветре, когда фок и грот стоят на разные галсы.
 «Бабочка» — амортизирующий узел в спелеотуризме.

Топоним 
 Бабочка — река в Слонимском районе Гродненской области (Белоруссия).

См. также 

 Галстук-бабочка — фасон галстука в форме банта.
 Нож-бабочка — складной нож с клинком.
 Пепелац (от  [пепела] — «бабочка») — фантастический летательный аппарат из фильма «Кин-дза-дза!».

Примечания